Methanoregula — род архей из семейства Methanoregulaceae.

Классификация 
На июнь 2017 года в род включают 2 вида:

Примечания 

Methanoregulaceae
Роды архей